- серия спецификаций и возможностей Microsoft Windows, предназначенная для автоконфигурирования устройств операционной системой. 
 Plug and Play общее название концепции автоконфигурирования аппаратных устройств в компьютерной системе.
 Universal Plug and Play (UPnP) — набор сетевых протоколов. Цель UPnP — универсальная автоматическая настройка сетевых устройств, как дома, так и в корпоративной среде. Состоит из набора сопутствующих протоколов, построенных на открытых интернет-стандартах.